Jako Ford model B se vyráběly dva modely automobilů:

 Ford model B (1904)
 Ford model B (1932)